Cette liste présente les églises dédiées à saint Pancrace, martyr à Rome.

Allemagne 
 Église Saint-Pancrace de Schwetzingen (Bade-Wurtemberg).

Angleterre 
 Église Saint-Pancras d'Ipswich
 St Pancras Old Church (Londres)
 St Pancras New Church (Londres)

Belgique 
 Église Saint-Pancrace de Kraainem (Brabant flamand) ;
 Église Saint-Pancrace de Sterrebeek (Brabant flamand).

France 
 Église Saint-Pancrace d’Aramon (Gard) ;
 Église Saint-Pancrace d’Aups (Var) ;
 Église Saint-Pancrace à Dangolsheim (Bas-Rhin) ;
 Église Saint-Pancrace à Griesheim-sur-Souffel (Bas-Rhin).
 Église Saint-Pancrace de Migennes (Yonne) ;
 Église Saint-Pancrace de Ray-sur-Saône (Haute-Saône) ;
 Église Saint-Pancrace de Saint-Plancard (Haute-Garonne) ;
 Église Saint-Pancrace à Saint-Planchers (Manche)
 Église Saint-Pancrace d'Yvoire (Haute-Savoie).

Italie 
 Église Saint Pancrace de Florence.
 Église Saint-Pancrace de Taormine (Sicile).

Voir aussi